Josef Hebel ist der Name folgender Personen:

* Josef Hebel (Unternehmer) (1894–1972), deutscher Bautechniker und Unternehmer

Josef Hebel ist der Name folgender Unternehmen:
 Josef Hebel (Unternehmen), deutsches Bauunternehmen